Кошаркашка лига Србије је назив прве лиге Републике Србије у кошарци. Настала је 2006. након распада заједничке државе Србије и Црне Горе.

Клубови у сезони 2022/23. 

Легенда:

Прва лига Србије 
Прва лига Србије броји 16 екипа и игра се у 30 кола по двоструком бод систему. У њему се надмећу сви тимови који су обезбедили учешће у Кошаркашкој лиги Србије у тој сезони, изузев клубова који су учесници првог ранга Јадранске лиге. Редослед на табели на крају ове фазе одређује:
 који клубови ће обезбедити пласман у Суперлигу Србије;
 који клубови ће наредне сезоне играти у нижем рангу (две најлошије пласиране екипе);
 који клубови ће наредне сезоне играти у Другој Јадранској лиги (две најбоље пласиране екипе).

Укупна табела лиге 2006—2022. 
Стање након сезоне 2021/22. Клубови који се такмиче у сезони 2022/23. су подебљани.

 1 Континуитет резултата: ФМП Железник — Раднички ФМП — ФМП
 2 Континуитет резултата: Лајонс — Раднички Крагујевац
 3 Континуитет резултата: Раднички инвест — Раднички баскет (закључно са 2011. годином)

Суперлига Србије 
У Суперлиги се тимовима који су у првом делу такмичења обезбедили пласман прикључују и српски клубови који учествују у првом рангу Јадранске лиге. Лига броји 8 клубова и подељена је у две групе са по 4 екипа. Такмичење унутар група одвија се по двокружном бод-систему у 6 кола.

По две првопласиране екипе из сваке групе учествују у завршном разигравању за титулу (доигравању). У полуфиналу се екипе упарују по систему А1—Б2 и  Б1—А2. Полуфинални дуели се играју на две, а финални на три добијене утакмице. Предност домаћег терена у плеј-офу се утврђује на основу следећих критеријума: пласман у групи Суперлиге, па пласман у Првој АБА лиги, па пласман у Првој лиги Србије. Победник доигравања Суперлиге добија титулу првака Србије.

Успешност клубова 
 Прва лига СР Југославије (1992—2003)
 Прва лига Србије и Црне Горе (2003—2006)

Укупна табела лиге 2006—2022. 
Стање након сезоне 2021/22. Клубови који се такмиче у сезони 2021/22. су подебљани.

 1 Континуитет резултата: ФМП Железник — Раднички ФМП — ФМП
 2 Континуитет резултата: Лајонс — Раднички Крагујевац

НАПОМЕНА: Мечеви доигравања за пласман од трећег места наниже нису урачунати.

УЛЕБ ранг листа 
Стање на дан 21. мај 2022.

Насловни спонзори такмичења 
 2006—2007: Синалко
 2007—2009: Свислајон
 2011—2013: Агрожив
 2017—2018: Моцарт бет
 2021—2022: Адмирал бет

Види још 
 Српски кошаркашки клубови у европским такмичењима
 Развојна лига Србије у кошарци

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт
 Табеле државних првенстава од сезоне 1991/1992
 Сезона 2011/12. на srbijasport.net